Joris Ivensplein (Amsterdam)
 Joris Ivensplein (Nijmegen)